Лос Вергара има више значења:

 Лос Вергара (Сан Мартин Идалго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Вергара (Конкал), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику